Clessé (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Clessé (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes